Юркова — українське прізвище. Жіноча форма прізвища Юрков.

Відомі носії:
 Юркова Галина Іванівна — український краєзнавець.
 Юркова Оксана Віталіївна — український історик.

Українські прізвища
Жіночі форми прізвищ